Der Dreiband Grand Prix 1987/1 war das 1. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 15. bis zum 18. Januar 1987 in Hundige statt.

Das CEB-Turnier wurde als "DAN-CUP" ausgetragen.

Geschichte 
Der vierfache Weltmeister im Fünfkampf und im Cadre 71/2 gewann in Dänemark seinen einzigen internationalen Titel im Dreiband. Im Finale besiegte er den Dänen Kurt Thøgersen glatt mit 3:0 Sätzen. Gemeinsam Dritte wurden Torbjörn Blomdahl und Ludo Dielis.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier Gruppen à vier Spieler. Die beiden Gruppenbesten erreichten das Viertelfinale. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt. Es wurden in den offiziellen Endergebnissen nur die erzielten Punkte, aber leider keine Aufnahmen gelistet.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1987/1
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Dänemark
Sportveranstaltung in Greve Kommune